Sezon Serie A1 rozegrany będzie na przełomie 2012 i 2013 roku. Będzie to 79. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Włoch w hokeju na lodzie. W rozgrywkach weźmie udział 10 zespołów.

Obrońca tytułu, drużyna HC Bolzano, nie obroniła trofeum po tym, jak przegrała z późniejszym mistrzem Włoch - Asiago Hockey. W finale drużyna z Asiago pokonała HC Valpellice 4:1.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się w 20 września 2012, a zakończył się 16 lutego 2013 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn. Pięć najlepszych drużyn po rozegraniu czterech rund spotkań awansowało do grupy mistrzowskiej, w której rywalizowały o miejsca w fazie play-off. Pozostałe walczyły w grupie słabszej. Trzy najlepsze kluby z grupy słabszej wystąpiły w play-off. Pozostałe dwa rozegrały między sobą o utrzymanie.

Pierwsza faza 

Legenda:       = drużyny zapewniające sobie awans do grupy mistrzowskiej,       = drużyny walczące w grupie słabszej

Druga faza 
Grupa mistrzowska

Legenda:       = drużyny rozstawione w playoff,       = drużyny nierozstawione w playoff

Grupa spadkowa

Legenda:       = drużyny nierozstawione w playoff,       =  gra w playoff o utrzymanie

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Serie A1 w sezonie 2012/2013 składała się z trzech rund. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym Ritten Sport (zwycięzca drugiej rundy sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw w/g schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Play-out 
W rywalizacji dziewiąte miejsce ligi Serie A1 w sezonie 2013/2014 walczyły dwa zespoły. Seria była rozgrywana w formule do czterech zwycięstw. Wygrała ją drużyna SHC Fassa i uzyskała miejsce w Serie A1 w kolejnym sezonie.

SHC Fassa – SG Pontebba 4:0 (7:1, 2:0, 2:1, 4:2)

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi

Hokej na lodzie we Włoszech
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 we Włoszech
2013 we Włoszech